Ženska odbojka je u programu Univerzijade od drugog izdanja 1961. Nije bila zastupljena samo 1975. i 1989. godine.

Izdanja 

Svjetska odbojkaška natjecanja državnih reprezentacija
Univerzijade